Kornel Mayer (componist) - Duits componist en dirigent
 Kornél Mayer - Hongaars-Duits pater, hoogleraar en theoloog; zie Cornelius Petrus Mayer